Sobor – villaggio dell'Ungheria
 Sobor – nella chiesa ortodossa concilio di vescovi e rappresentanti, ecclesiastici e laici
 Sobor – in architettura, indica la cattedrale
 Stoglavyj sobor – conosciuto come il Concilio dei cento capitoli, fu un concilio ecclesiastico tenutosi a Mosca nel 1551
 Zemskij sobor – il primo parlamento russo su base feudale